DRRS bezeichnet:

 Double Rubber Rolling Spring, eine Gummi-Rollfeder für Drehgestelle der Waggonfabrik Talbot
 Duane-Radial Ray Syndrom, eine auch unter dem Namen Okihiro-Syndrom bekannte Kombination von Fehlbildungen

Abkürzung